Luigi Caruso (1754 - 1823), compositor italià.
 Enrico Caruso (1873 - 1921), cantant italià d'òpera i un dels més famosos tenors de la història.